

Топоніми 
Ісе (Міє)
Провінція Ісе
Святилище Ісе
Мінамі-Ісе

Корабель 
 Ісе - лінкор Імперського флоту Японії

Інше 

Ісе (поетеса)